Die Paganella ist ein Bergmassiv im Westen von Trient in Norditalien. Das Massiv besteht aus einer Hochebene (Altopiano della Paganella) mit mehreren Gipfeln, deren höchster mit 2125 Meter die Roda ist. Die anderen Gipfel sind die Spaloti di Fai und der Becco di Corno im Norden sowie die Ausläufer Annetta und Vettorato im Süden.

Tourismus 
Die Paganella ist von großer touristischer Bedeutung. Die Westseite des Massivs ist reich an Wäldern, Wanderwegen und Skipisten. Die steil gegen Trient abfallende Ostseite war früher als Übungsgelände für Bergsteiger von Bedeutung, u. a. für Bruno Detassis und Cesare Maestri.

Im Skigebiet von Andalo fand bereits einige Male das Alpine Rockfest statt, welches das höchstdotierte Skirennen der Welt mit einem Rockkonzert kombiniert.

Klimatabelle

Weblinks 

 Webpräsenz paganella.net

Gebirge in den Alpen
Berg in Europa
Berg im Trentino
Berg in den Alpen